Bartolomeo Pacca (1756–1844) – włoski kardynał, kamerling, dziekan Kolegium Kardynalskiego
 Bartolomeo Pacca (1817–1880) – włoski kardynał, prefekt Domu Papieskiego